Domsdorf ist der Name mehrerer Orte

 Domsdorf (Drebkau), Ortsteil von Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Domsdorf (Forst (Lausitz)), Wohnplatz von Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Domsdorf (Uebigau-Wahrenbrück), Ortsteil von Uebigau-Wahrenbrück, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Ortsteil von Žulová, Okres Jesenik, Tschechien; siehe Tomíkovice
 Domsdorf, Wüstung in der Gemarkung Gierałcice (Głuchołazy), Gmina Głuchołazy, Polen

Siehe auch:
 Thomsdorf